Сатха:
 Сатха I — король Камбоджи (1576—1584).
 Сатха II — король Камбоджи первой половины XVIII века.